RWD peut désigner : 
 RWD, un constructeur aéronautique
 Le Responsive Web Design désigne l'adaptabilité d'un site web à différentes plates-formes
 Rear Wheel Drive, désigne un type de propulsion

Homonymie